La categoria +100 kg è stata la settima e ultima categoria maschile di peso per il Judo ai Giochi della XXXI Olimpiade; la gara si è svolta il 12 agosto 2016 presso l'Arena Carioca 2 di Rio de Janeiro. Vi hanno partecipato 31 atleti in rappresentanza di altrettanti paesi.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. I quattro atleti sconfitti ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; i vincitori si scontrano con i perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Note

Altri progetti 

M101